Preben Hansen er navnet på flere personer:

 Preben Hansen (arkitekt) (1908-1989) – dansk arkitekt og kongelig bygningsinspektør
 Preben Hansen (atlet) (født 1968) – dansk atlet
 Preben Hansen (maler) (1925-2000) – dansk maler og modstandsmand